Podkilavac je mjesto kod Rijeke.

Pripadaju poštanskom uredu Dražice, broja 51218.

Nalaze se sjeverno se od Dražica u općini Jelenje.

Stanovništvo 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji